Onderdistrict in Indonesië
 Terara (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Terara (plaats), een plaats in het regentschap Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara